A host vagy hoszt a következőket jelentheti:
 a szó szerinti jelentés: házigazda, vendéglátó (eseményé is)
Informatika
 gazdagép (network host)
 hosts fájl, ami egyes számítógépek hálózati címét tárolja egy fájlban
 host (Unix), parancssori Unix-program hálózatos névfeloldásra
 webhosting, internetes tárhelyszolgáltatás (lásd még: webtárhely)
 virtual host, amikor több DNS-név egy IP-címen osztozik
egyéb
 Høst, norvég rockzenekar
 Host, Paradise Lost-album
 Host, település Pennsylvania államban, az Egyesült Állmaokban